David Huffman peut être : 
 David Albert Huffman (1925-1999), informaticien américain.
 David Huffman (1945-1985), un acteur américain.